Landleute ist die Mehrzahl von

 Landmann (Adel)
 Einwohner des Ländlichen Raums